AT&T Building steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 AT&T Building (Nashville) in Nashville, Tennessee
 AT&T Building, früherer Name des Sony Building in New York City
 AT&T Building, früherer Name des Telegraph Building in New York City